Il doppio maschile dell'UNICEF Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i campioni in carica ma sono stati sconfitti in finale da Daniele Bracciali e František Čermák per 6-3, 2-6, [10-8].

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (ritirati)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale)

  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2011
ATP World Tour 2011